Open Sud de France 2018 — 31-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Монпелье на крытых хардовых кортах местного комплекса Sud de France Arena, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2018 году турнир прошёл с 5 по 11 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Александр Зверев
 Парный турнир —  Александр Зверев /  Миша Зверев

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Давид Гоффен (7-й в мире на тот момент). Бельгиец смог выйти в полуфинал, где его обыграл 4-х кратный чемпион местного турнира и прошлогодний финалист Ришар Гаске. Прошлогодний победитель соревнований Александр Зверев не защищал свой титул. В финале титул разыграли французские игроки: № 3 посева Ришар Гаске и № 2 посева Люка Пуй. По итогу титул достался Люке Пую, победившему в Монпелье впервые. В основном турнире приняли участие три представителя России. Двум из них: Андрею Рублёву и Карену Хачанову удалось выйти в четвертьфинал.

В парном турнире победу одержали британцы Кен Скупски и Нил Скупски, которые в финале переиграли четвёртых номеров посева Бена Маклахлана и Юго Ниса. Прошлогодние чемпионы Александр и Миша Зверев не защищали свой титул, однако Миша принял участие в турнире и в паре с Кареном Хачановым проиграл уже на старте.

Призовые на турнире

Рейтинговые очки на турнире

Посев 
В турнире участвовали 28 игроков в одиночном разряде (4 игрока начинают со второго круга) и 32 игрока (16 пар) в парном разряде.

Игроки посеянные на турнире

 1 Рейтинг на 29 января 2018 года

Игроки, приглашенные на турнир:
  Жюльен Беннето
  Кальвин Эмери
  Люка Пуй

Игроки, приглашённые на турнир как имеющие защищенный рейтинг:
  Ричардас Беранкис
  Джон Миллман

Теннисисты, победившие в квалификации:
  Кенни де Схеппер
  Норберт Гомбош
  Янник Маден
  Карлос Табернер

Соревнования

Одиночный турнир 
  Люка Пуй обыграл  Ришара Гаске со счётом 7-6(2), 6-4.
 Пуй выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаске сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 29-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Кен Скупски /  Нил Скупски обыграли  Бена Маклахлана /  Юго Ниса со счётом 7-6(2), 6-4.
 Кен выиграл 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нил выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open Sud de France

 Мировой Тур ATP 2018 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2018 году
Февраль 2018 года
2018